Тетеге́м, Тетеґем () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 250 км на північ від Парижа, 65 км на північний захід від Лілля.

Історія 

1 січня 2016 року Тетегем і Кудкерк-Віллаж було об'єднано в новий муніципалітет Тетегем-Кудкерк-Віллаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2642 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 7103,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Тетегем на сайті французького Національного інституту географії
 Тетегем на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тетегем на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тетегем на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Нор